CCG peut signifier :
 proline, un codon, selon le code génétique ;
 capacités cognitives générales ;
 Collectible card game (en français, jeu de cartes à collectionner) ;
 Canadian Coast Guard (en français, Garde côtière canadienne) ;
  ;
 Conseil de coopération du Golfe ;
 cycle combiné gaz, un type de centrale électrique utilisant une association de turbines à gaz et de turbines à vapeur, la TAC pouvant utiliser selon le cas du combustible gazeux (le plus souvent) ou liquide (plus rarement)
 Centre pour la conservation du germoplasme, de Marianelli-Italie ;
 Conception Causale de la Génétique, en dialectique avec la Conception faible de la génétique (CFG) ;
Dans la série japonaise Tokyo Ghoul, le Centre de Contrôle des Goules ;
Collectif Citoyen du Galgenbergh ;
 Caisse centrale de garantie ;
Cyclo Club de Gières;
Caméra Club de Genève.